Іван Дубовий: 
 Дубовий Іван Костянтинович (1894–1956) — полковник Армії УНР.
 Дубовий Іван Наумович (1896–1938) — український радянський військовий діяч, командарм другого рангу. Репресований і розстріляний. Рідний дядько Дубового Петра Антоновича.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок